Coalville může být:

 Coalville (Anglie) – město v Anglii
 Coalville (Iowa) – vesnice v Iowě
 Coalville (Utah) – město v Utahu